Valencia Open 500 2011 — 17-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2011 году турнир прошёл с 31 октября по 6 ноября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Давид Феррер
 Парный разряд —  Джейми Маррей и  Энди Маррей

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марсель Гранольерс выигрывает свой 2й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.
 Хуан Монако выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 11й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Боб Брайан выигрывает свой 8й в году и 76й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Майк Брайан выигрывает свой 8й в году и 78й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Valencia Open 500

 Мировой тур ATP 2011

 Серия ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Испания
Теннис
Октябрь 2011 года
Ноябрь 2011 года
2011